Landkreis Ebersberg
 Ebersberg (stad)
 Ebersberg (Odenwald)
 Ebersberg (klooster)